Bacea se poate referi la:

Bacea, Hunedoara, sat în județul Hunedoara, România
Bacea, Olt, sat în județul Olt, România

 Râul Bacea